Хасмерсхайм () — коммуна в Германии, в земле Баден-Вюртемберг. 

Подчиняется административному округу Карлсруэ. Входит в состав района Неккар-Оденвальд.  Население составляет 4908 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 19,15 км². Официальный код  —  08 2 25 033.

Коммуна подразделяется на 3 сельских округа.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баден-Вюртемберга